Il doppio del torneo di tennis Houston Open 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Mark Dickson e Tomáš Šmíd 7-5, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)
 Mark Dickson /  Tomáš Šmíd (finale)

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Anand Amritraj /  Van Winitsky (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Houston Open 1983